Desa Sirahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sirahan (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 110,27), Jawa Tengah, 
 Desa Sirahan (administrativ by i Indonesien, lat -6,52, long 110,92), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar